Chaviklde (en géorgien : შავიკლდე; « Colline noire ») est le nom de deux sommets du Caucase, situés en Géorgie :

 le premier, s'élevant à  d'altitude, est situé à la frontière avec la République autonome russe du Daghestan () ;
 le second, s'élevant à  d'altitude, est le plus haut sommet de la chaîne de Trialétie.